Die Abkürzung SWIR steht für:

 kurzwelliges Infrarot (short wavelength infrared) als Spektralbereich der Infrarotstrahlung
 Schweizerischer Wissenschafts- und Innovationsrat

Siehe auch:
 Swir (Begriffsklärung)

SWIR